Villadia är ett släkte av fetbladsväxter. Villadia ingår i familjen fetbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Villadia